«Машиностроителей» — название станций метро:
 Машиностроителей (станция метро, Екатеринбург)
 Машинасозлар (станция метро), Ташкент